

Geografia 
Esistono due comuni francesi con questo nome:

Curel – Alpi dell'Alta Provenza
Curel – Alta Marna

Persone 
 François de Curel (1854-1928) – drammaturgo e scrittore francese
 Jean-Charles Arnal du Curel (1858-1915) – vescovo cattolico francese